Caenotoides är ett släkte av tvåvingar. Caenotoides ingår i familjen fönsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fönsterflugor
Caenotoides